Saskatchewan Scotties Tournament of Hearts 2010 - prowincjonalne mistrzostwa Saskatchewanu kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2010.

Turniej finałowy odbył się w dniach 6-10 stycznia 2010 w Kindersley, na lodowisku Kindersley Curling Club. 

W porównaniu do lat poprzednich zmieniono system rozgrywek, w 2010 12 zespołów podzielono na dwie grupy, w których rozgrywa się Round Robin. Do fazy playoff awansują po dwa najlepsze zespoły. 

Dwa turnieje eliminacyjne rozegrane między 17 a 20 grudnia 2009 wyłoniły 8 drużyn, natomiast Amber Holland, Stefanie Lawton, Chantelle Eberle oraz Jolene Campbell miały zapewniony występ w turnieju finałowym.

Obrończynią tytułu mistrzowskiego była Stefanie Lawton, ostatecznie zajęła trzecie miejsce po przegranej w półfinale przeciwko Amber Holland 6:8.

8 stycznia na lodowisku hokejowym w kompleksie sportowym w Kindersley wybuchł pożar, kibice i zawodnicy hali curlingowej zostali ewakuowani. Mecze turnieju finałowego zostały przeniesione do Eston Curling Club w oddalonym o 60 km Eston.

W meczu finałowym spotkały się drużyny Amber Holland i Sherry Anderson, mecz zakończył się po 9. endach wynikiem 9:6.



Drużyny

Playoff

Finał 
10 stycznia 2010; 17:00

Półfinał 
10 stycznia 2010; 14:00

A1-B1 
10 stycznia 2010; 9:00

A2-B2 
10 stycznia 2010; 9:00

Round Robin

Sesja 1. 
6 stycznia 2010; 14:00

Sesja 2. 
7 stycznia 2010; 10:00

Sesja 3. 
7 stycznia 2010; 14:30

Sesja 4. 
7 stycznia 2010; 19:30

Sesja 5. 
9 stycznia 2010; 9:00

Sesja 6. 
9 stycznia 2010; 13:00

Sesja 7. 
9 stycznia 2010; 17:00

Sesja 8. 
9 stycznia 2010; 21:00

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa 2010 SaskPower Scotties Tournament of Hearts 

2010
2010 w curlingu